Dans la chaleur de la nuit (In the Heat of the Night), roman américain publié par John Ball en 1965 ;
 Dans la chaleur de la nuit (In the Heat of the Night), film américain réalisé par Norman Jewison en 1967 ;
 Dans la chaleur de la nuit (In the Heat of the Night), série télévisée américaine créée en 1988.

Voir aussi